Альфонсо Пикколомини, герцог ди Монтемарчано (; ок. 1550 — , ) — итальянский кондотьер и знаменитый в своё время разбойник, прозванный королём Мареммы.

Из знатного сиенского рода Пикколомини. За разбои в Папской области в 1583 году был отлучен Григорием XIII от церкви, а его владения конфискованы. Великий герцог Тосканский Франческо I, покровительствовавший Альфонсо и использовавший его для борьбы со своими противниками, помог ему избежать ареста и отправил во Францию.

После восьми лет службы во Франции Альфонсо вернулся в Тоскану с отрядом наёмников и установил связи с врагами дома Медичи. Обосновавшись на Пистойском нагорье, он начал партизанскую войну с великим герцогом Фердинандом и с папой. Воспользовавшись неурожаем 1590 года, начал призывать народ к восстанию, собрав вокруг себя много недовольных.

Поддерживал связи с испанскими гарнизонами области Президий, вероятно, получая оттуда помощь для борьбы с Медичи. Однако, не привыкшие к правильной войне отряды Пикколомини вместо наступления на Сиену и Сиенскую Маремму занимались набегами, распыляя силы. Это позволило папской милиции и войскам великого герцога перехватить инициативу. 5 января 1591 года близ Форли Альфонсо был схвачен, благодаря предательству, и 16 марта повешен во Флоренции.

Примечания

Литература 

 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Том 2. — М.: Языки славянской культуры, 2003 — ISBN 5-94457-112-8

Ссылки 
 Piccolomini, Alfonso, duca di Montemarciano
 Alfonso Piccolomini di Firenze

Кондотьеры
Повешенные в Италии
Казнённые в итальянских государствах в XVI веке
Альфонсо